Qərvənd – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qərvənd – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian